Der Begriff Appenzeller Bahnen bezeichnet eine Bahngesellschaft, deren Geschichte auf zwei Artikel aufgeteilt ist
 Appenzeller Bahnen (1988) – für die Bahngesellschaft zwischen 1988 und 2005
 Appenzeller Bahnen (2006) – für die Bahngesellschaft ab 2006

Siehe auch:
 Appenzeller Bahn – für die namensgebende, ursprüngliche Bahngesellschaft bis 1988
 Appenzeller Bahnen (Meterspurnetz) – Informationen zum Streckennetz und Fahrzeugen